Frederic I (patriarca) (901-922) a Aquileia
 Frederic I (arquebisbe de Colònia) (~1075 - 1171)
 Frederic I del Sacre Imperi Romanogermànic (1122 - 1190), conegut com a Frederic Barbaroja
 Frederic I de Babenberg, duc d'Àustria (~1175 - 1198)
 Frederic I d'Ausburg (1286 - 1330); "Frederic el Bell", duc d'Àustria
 Frederic I de Baden (1852-1907), gran duc sobirà de Baden
 Frederic I (elector de Brandenburg) (1371 - 1440) Frederic I d'Àustria
 Frederic I de Dinamarca (1471 - 1533), rei de Dinamarca i Noruega
 Frederic I (elector de Saxònia) (1370 - 1428) Frederic IV de Meissen
 Frederic I (comte palatí del Rin) (1449 – 1476)
 Frederic I (duc de Württemberg) (1557 - 1608)
 Frederic I de Prússia (1657 - 1713)
 Frederic I de Suàbia 
 Frederic I de Württemberg (1754 - 1816)
 Frederic I Montefeltro (segles XIII-XIV)
 Frederic I de Saxònia-Altenburg (Hildburghausen, 1763 - Altenburg, 1834), fill del duc Ernest Frederic III i d'Ernestina de Saxònia-Weimar-Eisenach